Рави Батра (; родился 27 июня 1943, Мултан, Британская Индия) — индийский и американский экономист, лауреат Шнобелевской премии 1993 года по экономике «за издание огромного тиража своих книг с целью самостоятельно предотвратить всемирный экономический крах».

Учился в Индии; степень доктора философии получил в Университете Южного Иллинойса. С 1973 г. — профессор Южного методистского университета (Техас).

Последователь "Ананда Марги".

Основные произведения 
 «Падение капитализма и коммунизма: новое исследование истории» (The Downfall of Communism and Capitalism: A New Study of History, 1978);
 The great depression of 1990: Why it's got to happen — How to protect yourself. — New York: Simon & Schuster, 1987.
 The downfall of capitalism and communism: can capitalism be saved. — Dallas, Texas: Venus Books Distributed by Taylor Pub. Co. 1990.
 «Миф свободной торговли: обнищание Америки» (The Myth of Free: Trade The Pooring of America, 1996);
 «Крах нового тысячелетия: продолжающееся наступление инфляционной депрессии» (The Crash of the Millennium: Surviving the Coming Inflationary Depression,1999);
 Мошенничество Гринспена = Greenspan’s Fraud: How Two Decades of His Policies Have Undermined the Global Economy. (2005) — Попурри, 2006. — 496 с. —  ISBN 1-4039-6859-4, 985-483-669-Х

Ссылки 
Персональный сайт Р. Батра

Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле
Преподаватели Университета Западного Онтарио
Преподаватели Южного методистского университета
Лауреаты Шнобелевской премии